Rainy Day peut faire référence à :

Musique 

Rainy Day, un album collaboratif sorti en 1984 ;
Rainy Day, un groupe suisse ayant représenté la Suisse au Concours Eurovision de la chanson 1984.